Belloli ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Belloli (1778–1839), italienischer Hornist (Hornistenfamilie Belloli)
 Carlo Belloli (1922–2003), italienischer Dichter und Futurist 
 Giuseppe Belloli (1775–?), italienischer Hornist (Hornistenfamilie Belloli)
 Luigi Belloli (Hornist) (1770–1817), italienischer Hornist (Hornistenfamilie Belloli)
 Luigi Belloli (1923–2011), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Raphael Dias Belloli (* 1996), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hornistenfamilie Belloli